Kainoúryion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kainoúryion (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Kainoúryion (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar